In 1971 werd het 66ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 6 maart tot 27 juni. Fluminense werd de kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario